Гран-при Бразилии 1984 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на Международном автодроме Жакарепагуа. Автогонки прошли 25 марта 1984 года. На этом этапе дебютировал Айртон Сенна.

Гонка 

|}

 Манфред Винкельхок дисквалифицирован за фальстарт.
 Первые очки в карьере заработал Тьери Бутсен.

Ссылки 
 
 
 
 Comments of Ayrton Senna @ 1984 Brazil GP (Driver participation)

Гран-при Бразилии